Судостроитель:

 Судостроитель — человек, занимающийся судостроением.
 Название футбольных клубов:
 «Судостроитель» — советский футбольный клуб из Владивостока, существовал с 1912 по 1948 год.
 «Судостроитель» — украинский футбольный клуб из города Николаева, основанный в 2016 году.
 «Судостроитель» — название украинского футбольного клуба «Николаев» в 1936—1937, 1939—1949, 1960—1991 годах.
 «Судостроитель» — название украинского футбольного клуба «Чайка» из Севастополя в 1937—1963 годах.
 «Судостроитель» — название советского футбольного клуба «Адмиралтеец» из Ленинграда в 1947—1949 годах.
 «Судостроитель» — название российского футбольного клуба «Дагдизель» из Каспийска в 1949—1967 годах.
 «Судостроитель» — название российского футбольного клуба «Астрахань» в 1976—2007 годах.
 «Судостроитель» — название советского футбольного клуба «Ракета» из Горького в 1937 году.